Maysalun ist Name folgender Orte:

 Maysalun, ein zu Al-Haffah im Gouvernement Latakia, Syrien, gehörender Gemeindeteil
 Maysalun ist eine Gebirgsregion im Gouvernement Damaskus-Land, Syrien, siehe Schlacht von Maysalun (1920)